Aloma és el personatge protagonista de la novel·la Aloma de Mercè Rodoreda.

Referències 

Personatges d'obres literàries en català
Obres de Mercè Rodoreda